Света:

 Света — женское имя.
 Све́та — российская певица.
 Света́ — элемент светоте́ни в фотографии.
 Света — река в России.
  — село в Северной Македонии.
 (4118) Света — астероид из семейства Эоса внешнего края пояса астероидов.